Sinbad de zeeman, een fictief persoon

 Films
 Sinbad de Zeeman (tekenfilm)
 Sinbad the Sailor (1947)

Zie ook
 Sinbad de zeeman#Sinbad in andere media
 Sinbad (doorverwijspagina)